Grandcour (België), een dorp in Ruette, deelgemeente van de Belgische gemeente Virton
 Grandcour (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud